Schaible ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Schaible (1870–1933), deutscher Beamter
 Alexander Schaible (Generaloberst) (1878–1919), russischer bzw. ukrainischer General bessarabiendeutscher Abstammung
 Camill Schaible (1837–1906), preußischer Oberst und Militärschriftsteller
 Christian Friedrich Schaible (1791–1845), württembergischer Oberamtmann
 Ernst Schaible (1868–1956), österreichischer Feldmarschalleutnant und Leiter des Eisenbahnministeriums
 Georg Schaible (1907–2007), deutscher Maler und Grafiker
 Gustav Schaible (1844–1888), badischer Oberamtmann
 Hans-Georg Schaible (* 1952), deutscher Neurophysiologe
 Ivo Schaible (1912–1990), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Künstler
 Johanna Schaible (* 1984), Schweizer Künstlerin und Illustratorin
 Karl Schaible (1824–1899), deutscher Arzt, Revolutionär, Sprachwissenschaftler und Schriftsteller
 Ludwig Schaible (1810–1874), badischer Oberamtmann
 Stefan Schaible (* 1968), deutscher Unternehmensberater
 Stephan Schaible (1853–1920), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Thomas Schaible (* 1960), deutscher Arzt und Hochschullehrer
 Tilmann Schaible (* 1961), deutscher Diplom-Pädagoge
 Volker Schaible (* 1953), deutscher Restaurator und Kunsttechnologe
 Wilhelmine Brigitta Schaible (1878–1950), deutsche Lyrikerin

Siehe auch:
 Scheible